E, 9. slovo hrvatske abecede
 E (narod) tajske porodice naroda naseljen u 19 sela u Guangxiju, Kina.
 E jezik, jezik naroda E iz Kine.
 broj e, baza prirodnog logaritma
 E (album), album norveškog sastava Enslaved
 E (registracijska oznaka), međunarodna automobilska oznaka za Španjolsku
 u glazbi ton e
 u fizici znak za energiju (E=mc²) i elektron
 u SI sustavu prefiks eksa (E, 1018)